Radimovice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien:

Gemeinde im Okres Liberec, siehe Radimovice u Sychrova
Gemeinde im Okres Tábor, siehe Radimovice u Tábora
Gemeinde im Okres Tábor, siehe Radimovice u Želče
Ortsteil von Petříkov u Velkých Popovic, Okres Praha-východ
Ortsteil von Všeruby u Plzně, Okres Plzeň-sever